Mhango ist der Familienname folgender Personen:
 Bazuka Mhango (* 1939), malawischer Rechtsanwalt und Politiker
 Gabadin Mhango (* 1992), malawischer Fußballspieler
 Geoffrey du Mhango, malawischer Ökonom, Autor und Politiker